Berteaucourt ist ein Ortsname bzw. Namensbestandteil mehrerer französischer Orte:

 Gemeinde Berteaucourt-les-Dames im Département Somme
 Gemeinde Berteaucourt-lès-Thennes im Département Somme
 Gemeinde Bertaucourt-Epourdon im Département Aisne